Туолетін — місто в штаті Орегон.
 Туолетін — річка в штаті Орегон, ліва притока річки Вілламетт.
 Туолетін — гори в окрузі Мултнома штату Орегон.
 Туолетін (афталаті) — одна з гілок народу калапуя в штаті Орегон.

Інше 
 Tualatin — одне з ядер процесора Intel Pentium III.